Salla může být:

 Salla – obec ve Finsku
 Salla (Estonsko) – vesnice v Estonsku
 Salla (Rakousko) – obec ve Štýrsku, dnes součást města Maria Lankowitz

Související články 
 Sala

Rozcestníky - místopisné jméno